Rewolucja młodoturecka (1908)
 Wojna o niepodległość Turcji (1919–1923)